Константи́н Исто́мин:
 Истомин, Константин Иванович (1805—1876) — русский адмирал, архангельский военный губернатор, председатель Главного военно-морского суда.
 Истомин, Константин Николаевич (1887—1942) — советский живописец и педагог.